Verbiest:
 Ferdinand Verbiest (1623, Pittem – 1688, Peking), prete gesuita belga
 Laurent Verbiest (1939, Ostenda – 1966, Ostenda), calciatore belga

 2545 Verbiest